Йожеф Ковач ():
 Йожеф Ковач (1926 — 1987) —  угорський легкоатлет, олімпійський медаліст.
 Йожеф Ковач (1949) — угорський футболіст (півзахисник), олімпійський медаліст.